Gad je lahko:

 gad, vrsta kače,
 priimek več znanih oseb:
 Rose Gad (*1968), danska plesalka in koreografinja 
 Urban Gad (1879—1947), danski režiser
 Skupina Gadi, narodnozabavni ansambel